Trompe-l'œil peut désigner :
 Trompe-l'œil, un genre pictural
 Trompe-l'œil : Dos d'un tableau (Rugzijde van een schilderij), un tableau de Cornelis Norbertus Gysbrechts réalisé vers 1670 ;
 Mouvement Trompe-l'œil/Réalité, un mouvement artistique fondé par Henri Cadiou en 1960 ;
 Trompe-l'œil, un film français de Claude d'Anna sorti en 1975 ;
 Trompe-l’œil, une peinture murale créée par Maria Bettina Cogliatti en 1998 ;
 Trompe-l'œil, un album du groupe Malajube sorti en 2006 ;
 Trompe-l'œil (The Front), un téléfilm américain de Tom McLoughlin diffusé en 2010 ;